Третяковська — станція метро в Москві.
 Третяковська — село в Бабаєвському районі Вологодської області Росії.